Colleen ist ein englischer weiblicher Vorname irischer Herkunft. Der Name bedeutet auf Irisch „Mädchen“ oder „unverheiratete, junge Frau“. Die ursprüngliche irische Schreibweise lautet Cailín. 
Der Name Colleen wurde von den Iren in die USA gebracht und ist die amerikanisierte Schreibweise.

Namensträgerinnen

Colleen 

 Colleen Atwood (* 1948), US-amerikanische Kostümbildnerin
 Colleen Ballinger (* 1986), US-amerikanische Komödiantin, Schauspielerin und Sängerin
 Colleen Camp (* 1953), US-amerikanische Schauspielerin und Filmproduzentin
 Colleen Coover (* 1969), US-amerikanische Comiczeichnerin und Illustratorin
 Colleen De Reuck (geb. Colleen Stella Lindeque; * 1964), US-amerikanische Langstreckenläuferin südafrikanischer Herkunft
 Colleen Dewhurst (1924–1991), kanadische Schauspielerin
 Colleen Fitzpatrick (* 1970), US-amerikanische Sängerin und Schauspielerin, besser bekannt unter ihrem Künstlernamen „Vitamin C“
 Colleen Furgeson (* 1998), marshallische Schwimmerin
 Colleen McCullough (1937–2015), australische Schriftstellerin
 Colleen Moore (1900–1988), US-amerikanische Schauspielerin der Stummfilm-Ära
 Colleen Madamombe (1964–2009), Bildhauerin aus Simbabwe
 Colleen O’Connor (* 1951), US-amerikanische Eistänzerin
 Colleen Sostorics (* 1979), kanadische Eishockeyspielerin

Collien 
 Collien Ulmen-Fernandes (* 1981), deutsche Moderatorin, Schauspielerin

Familienname 
 Kurt Collien (1907–2002), deutscher Konzertagent und Theaterleiter

Fiktive Charaktere 
 Colleen, anthropomorphe Collie-Hündin aus der US-amerikanischen Zeichentrickserie Road Rovers
 Colleen Cooper (Erika Flores) aus der US-amerikanischen Fernsehserie Dr. Quinn – Ärztin aus Leidenschaft

Sonstiges 
 Colleen Lake, diverse Seen

Weiblicher Vorname
Englischer Personenname